Borgonuovo – frazione (ora Abbadia a Isola) di Monteriggioni in provincia di Siena
 Borgonuovo-Pontecchio – frazione di Sasso Marconi nella città metropolitana di Bologna
 Borgonuovo – località (non frazione) di Porcia in provincia di Pordenone
 Borgonuovo – quartiere di Collegno nella città metropolitana di Torino
 Borgonuovo – frazione di Osasio nella città metropolitana di Torino
 Borgonuovo – frazione di Givoletto nella città metropolitana di Torino
 Borgonuovo – frazione di Teano in provincia di Caserta.